Скорострельная двухфунтовая пушка () — британская противотанковая пушка калибра 40 мм раннего периода Второй мировой войны. Определение «двухфунтовая» происходит от примерной массы бронебойного снаряда. Использовалась как самостоятельно на крестообразном лафете с колёсным ходом, так и в качестве основного вооружения различной британской бронетехники.

История 
В период между мировыми войнами, основным предназначением танков считалась борьба с пехотой, однако в некоторых странах, в том числе Великобритании, пришли к выводу, что танки должны иметь оружие самообороны от вражеской бронетехники и возможность самостоятельно уничтожать танки противника. На вооружении британских танков в 20 — 30 гг. совместно с пулемётным вооружением устанавливалась модификация 3-фунтовой 47 мм корабельной пушки, однако его технические характеристики были признаны не удовлетворительными. В связи с этим в Великобритании, в 1934-м году, Военным министерством, было сформулировано требование к новому орудию. Оно должно было быть небольшим, для возможности установки его во вращающейся башне, иметь высокую скорострельность, а также бронепробиваемость, достаточную для гарантированного поражения танков противника. Для борьбы с пехотой орудие не предназначалось, в связи с чем не предусматривалось иметь в арсенале осколочно-фугасный снаряд, для этой цели на тот момент считалось достаточным применения пулемётного вооружения.

После изучения различных образцов, в том числе зарубежного противотанкового оружия, в 1935 году было принято решение принять на вооружение 2-фунтовую пушку калибром 40 (42) мм разработанную компанией «Виккерс-Армстронг» годом ранее. Орудие отвечало всем предъявленным требованиям, имело пробитие в 42-мм брони под углом 30° на дистанции 915 м (1000 ярдов), оснащение полуавтоматическим затвором обеспечивало высокую скорострельность. Пушку сочли удачной и было принято решение разработать для неё лафет и принять на вооружение в качестве основного противотанкового орудия пехотных частей, для которых, на тот момент, этот вопрос стоял так же остро.

В 1936 году начался серийный выпуск, на вооружение пехоты поступила модификация орудия на буксируемом лафете, который раздвигаясь, образовывал трехногий станок. При переводе орудия в боевое положение, колеса автоматически отрывались от земли и фиксировались по бокам, для быстрого наведения по горизонтали использовался двухскоростной механизм. Пушка оснащалась щитовым прикрытием и могла легко поворачиваться в любую точку на 360°, что позволяло вести огонь по движущейся бронетехнике в любом направлении, так же на орудии был смонтирован передовой оптический прицел, который позволял вести огонь в условиях плохой видимости. Огонь на большие дистанции обеспечивал внедрённый несколько позднее телескопический прицел.

На момент появления в 1936 году двухфунтовка была, вероятно, сложнейшим орудием в своём классе, превосходя новые 37-мм немецкие пушки по целому ряду параметров и оставляя далеко за собой меньшие по калибру 25-мм орудия. Несмотря на небольшой калибр, орудие получилось достаточно большим и тяжёлым для переноски его силами расчёта. Конструкция орудия, хоть и дававшая ему некоторые преимущества, получилась излишне переусложнённой, что стало основным препятствием в массовом производстве. 37-мм лицензионная пушка Bofors был гораздо более полезным оружием. В 1938 году Британская армия начала передавать все двухфунтовки полкам новоорганизованной противотанковой артиллерии. Двухфунтовкой широко вооружались танки, бронеавтомобили и бронетранспортёры Universal Carrier. Двухфунтовка, находясь в одной весовой категории, уступала по своим характеристикам французскому 47-мм противотанковому орудию, которое было превосходным противотанковым средством на 1939 год.

Массовое производство орудия началось в 1939 году.
То что орудие получило отрицательную репутацию связано с тем, что, к тому моменту когда оно стало использоваться, орудие безнадёжно устарело. В немалой степени это было обусловлено конструкцией орудия, которая была рассчитана на стационарную позицию с сектором обстрела 360°. В результате пушка получилась в два раза тяжелее других орудий в своём классе, что не позволяло использовать её при наступлении как высокомобильное штурмовое орудие.

События 1940 года показали, что 2-pdr устарело, и BEF должен был оставить основную часть своих 2-pdr-пушек в Дюнкерке. Оно не имело возможности пробивать толстую броню большинства немецких танков, и эффективный радиус действия был слишком малым; снаряды были слишком лёгкими, чтобы нанести урон в дальности за пределами действия пулемётов танков, огонь которых уничтожал расчёты до того, как они смогли бы поразить танк.

Боевое применение 
Впервые орудие было использовано бельгийской армией при немецком вторжении в Нидерланды и Бельгию и впоследствии Британской армией при отступлении к Дюнкерку. Не меньше 502 двухфунтовок были потеряны во Франции при эвакуации из Дюнкерка, лишив пехотные подразделения противотанковых средств.

Однако в Соединённом Королевстве не было другого современного противотанкового оружия для армии и британским войскам было больше нечем поражать вражеские танки. Поэтому промышленность, продолжала производить 2-pdr несмотря на осознание того, что это безнадёжно устаревшее орудие.

То же можно сказать и про Североафриканскую кампанию 1941—1943 годов, когда 2-pdr оказалось практически бесполезным против танков Африканского корпуса и до такой степени, что в роли противотанковых пришлось использовать полевые 25-pdr орудия. Были опробованы все возможные средства, позволяющие сделать 2-pdr более эффективным, одним из которых являлось размещение орудия в кузове грузовика для обеспечения мобильности.

Начиная с середины 1942 года, двухфунтовки были переданы частям, расквартированным в самой Великобритании и подразделениям, сражающимся на Дальнем Востоке. В последнем случае двухфунтовки были всё ещё эффективным оружием против слабобронированных японских танков. Окончательно противотанковая пушка Ordnance QF 2 pounder была полностью снята с вооружения в декабре 1945 года.

Как оружие бронетехники двухфунтовка использовалась всю войну. Несмотря на то, что большинство танков, вооружённых этой пушкой, были сняты с вооружения или перевооружены на 6-фунтовку, 2-фунтовка оставалась главным оружием бронеавтомобилей. Улучшенные боеприпасы немного увеличили бронепробиваемость, несмотря на использование пушки в основном против других бронеавтомобилей, где броня как правило была противопульной.

Бронепробиваемость орудия была улучшена введением адаптера Littlejohn, который позволял придавать  подкалиберным снарядам с гораздо большую начальную скорость.

Двухфунтовки никогда не снабжались осколочно-фугасными снарядами, которые могли бы позволить этим пушкам поражать небронированные цели (несмотря на то, что такие снаряды выпускались промышленностью для нужд зенитной артиллерии и флота). Это обстоятельство оказалось серьёзной проблемой в бою, когда возникали перестрелки между противостоящими друг другу противотанковыми подразделениями. Также это представляло очень большой недостаток боевых машин, вооружённых двухфунтовкой — они были очень неэффективны против вражеских противотанковых орудий и их расчётов вне зоны досягаемости их пулемётного огня.

Интересной адаптацией был канадский проект David High Velocity, позволяющий стрелять двухфунтовыми боеприпасами из 6-фунтовой пушки. Главной идеей было увеличить дульную скорость снаряда при выстреле и тем самым повысить точность. Система всё ещё разрабатывалась, когда война закончилась, поэтому проект закрыли за дальнейшей ненадобностью.

Варианты 
 Mk IX — основная довоенная версия с введённым телескопическим прицелом
 Mk IX-A — Mk IX, упрощённая для серийного производства
 Mk X — поздняя версия с использованием более высококачественных сталей
 Mk X-A — Mk X с улучшенными производственными допусками
 Mk X-B — основная версия позднего периода войны для бронемашин с адаптером Littlejohn

Двухфунтовое орудие использовалось на английских танках «Матильда», «Крусейдер», «Валентайн», «Тетрарх», ранних моделях танка «Черчилль» и бронеавтомобилях «Даймлер» и AEC.

Тактико-технические характеристики 
 Калибр, мм: 40
 Длина ствола, клб: 50
 Масса снаряда, кг
 калиберного бронебойного: 1,07
 подкалиберного бронебойного: 1,2
 подкалиберного бронебойного Mk I для адаптера Littlejohn: 0,45
 подкалиберного бронебойного Mk II для адаптера Littlejohn: 0,57
 Дульная скорость снаряда, м/с
 калиберного бронебойного: 853
 подкалиберного бронебойного: 792
 подкалиберного бронебойного Mk I для адаптера Littlejohn: 1280
 подкалиберного бронебойного Mk II для адаптера Littlejohn: 1143
 Максимальная дальность стрельбы, м: 900
 Бронепробиваемость (тип брони и заброневое действие не указаны)
 калиберным бронебойным снарядом AP: 42 мм на 900 м
 подкалиберным бронебойным снарядом APHV: 53 мм на 450 м при угле встречи 30 градусов от нормали
 подкалиберным бронебойным снарядом APCBC с использованием адаптера Littlejohn Mk I: 88 мм (условия неизвестны)

Страны-эксплуатанты 
 
 : трофейные орудия (первые из которых были захвачены летом 1940 года во Франции и Бельгии) использовали в под обозначением 4,0 cm Pak 192(e) или 4,0 cm Pak 154(b), где «e» и «b» относились соответственно к Англии (England) и Бельгии (Belgium).
  — трофейные орудия использовались подразделениями японской армии

Примечания

Литература

Ссылки 
 2 Pounder Anti-Tank Gun на www.wwiiequipment.com/
 

Противотанковая артиллерия Великобритании
Танковые орудия Великобритании
Артиллерия Великобритании периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 40 мм